Иоганн Карл Фридрих Розенкранц (; 1805, Магдебург — 1879, Кенигсберг) — немецкий философ. Дядя немецкого математика и астронома Рудольфа Лемана-Фильгеса (1854—1914).

Биография 
Был профессором философии в Кёнигсберге; в конце жизни ослеп. Один из наиболее талантливых и разносторонних учеников Гегеля, Розенкранц в своей «науке о логической идее» значительно отступает от гегелевской логики; настоящие гегельянцы обвиняли его в отщепенстве от учителя.

По Розенкранцу, «наука логической идеи» делится на метафизику, логику и учение об идеях, причем мышление противополагается бытию, а оба они уничтожаются в идее, как их единстве. Метафизика в свою очередь расчленяется на онтологию, этиологию и телеологию; логика имеет дело с учением о понятии, суждении, умозаключении; в третьей части излагается принцип, метод и система учения об идеях.

Розенкранц — один из немногих гегельянцев, излагавших философию природы по гегелевским принципам, рассматривая, с их точки зрения, данные, добытые опытом.

Розенкранц известен и своими историко-литературными работами; он выступал также в качестве беллетриста и драматурга (комедия «Das Centrum der Spekulation», Кенигсберг, 1840).

Pозенкранц написал также ценную биографию Гегеля («Leben Hegels», Берлин, 1844), а к столетию со дня его рождения издал этюд: « Hegel als deutscher Nationalphilosoph» (Лейпциг, 1870), в котором выставляет Гегеля «завершителем Канта» (Vollender Kants).

Франциска Кугельман в своих воспоминания о Карле Марксе писала, что «по поводу Гегеля он говорил, что, по словам самого Гегеля, ни один из его учеников не понял его, кроме Розенкранца, да и тот понял неправильно…».

Похоронен на кладбище в Кёнигсберге.

Главные труды 
 «Geschichte der deutschen Poesie im Mittelalter» (Галле, 1830)
 «Goethe und seine Werke» (Кенигсберг, 1847; 2 изд., 1856)
 «Handbuch einer allgemeinen Geschichte der Poesie» (Галле, 1832—1833)
 «Die Naturreligion» (Изерл., 1831)
 «Encyklopädie der theologischen Wissenschaften» (Галле, 1831; 2 изд., 1845)
 «Kritik der Schleiermacherschen Glaubenslehre» (Кенигсберг, 1836)
 «Psychologie oder Wissenschaft vom subjektiven Geist» (там же, 1837; 3 изд., 1863)
 «Kritische Erläuterungen des Hegelschen Systems» (там же, 1840)
 «Vorlesungen über Schelling» (Данциг, 1842)
 «Königsberger Skizzen» (Данциг, 1842)
 «System der Wissenschaft» (Кенигсберг, 1850)
 «Meine Reform der Hegelschen Philosophie» (там же, 1852)
 «Die Pädagogik als System» (там же, 1848)
 «Aesthetik des Hässlichen» (там же, 1853)
 «Die Poesie und ihre Geschichte» (там же, 1855)
 «Wissenschaft der logischen Idee» (там же, 1858—59)
 «Epilegomena zu meiner Wissenschaft der logischen Idee» (там же, 1862)
 «Diderots Leben und Werke» (Лейпциг, 1866)
 «Hegels Naturphilosophie und die Bearbeitung derselben durch A. Vera» (Берлин, 1868)
 «Erläuterungen zu Hegels Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften» (там же, 1871)

Вместе с Ф. В. Шубертом Розенкранц издал собрание сочинений Канта (Лейпциг, 1838—40), к которому приложил свою «Geschichte der Kantschen Philosophie». Сборники мелких исследований и статей Розенкранца изданы под заглавием: «Studien» (1839—47) и «Neue Studien» (Лейпциг, 1875—78). Под заглавием: «Von Magdeburg nach Königsberg» (Берлин, 1873)

Розенкранц напечатал автобиографию, доведенную им до переселения своего в Кенигсберг. Ср. Quäbicker, «Karl R.» (Лейпциг, 1879).

Примечания

Литература 
 
 

Философы Германии
Философы XIX века
Гегельянцы